Кочи́нос (, «свиньи») — ряд географических названий:

 Бухта Кочинос (или Залив Свиней) — бухта в провинции Матансас на южном побережье Кубы.
  — остров в архипелаге Чилоэ на юге Чили.
  — островная группа в составе архипелага Ислас-де-ла-Баия, Гондурас.

См. также 
 Операция в заливе Свиней ()